Mike Hill est un nom pouvant désigner:

 (né en 1939), joueur de golf américain
 (né en 1949), évêque anglican anglais
Mike Hill (1949-2023), monteur de films américain
 (né en 1958), homme politique américain de Floride
Mike Hill (né en 1963), homme politique travailliste britannique
 (né en 1970), commentateur sportif américain
, directeur athlétique universitaire américain

Voir aussi

Hill, Mike